Wahlbach ist ein geographischer Name:

Fließgewässer:
 Wahlbach (Benzweiler Bach), vielleicht auch Tiefbach, am Oberlauf Schnorbach, linker Zufluss des Benzweiler Bachs (zum Simmerbach) an der Hoffmannsmühle von Wahlbach, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Wahlbach (Bichelbach), Zufluss des Bichelbachs in Rudersdorf, Gemeinde Wilnsdorf, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Wahlbach (Bröl), rechter Zufluss der Bröl vor Bröl, Stadt Hennef, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Wahlbach (Flehbach) – zwei Zuflüsse des Flehbachs im Königsforst auf dem Stadtgebiet von Bergisch Gladbach, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Wahlbach (Flehbach), nahe Bockenberg 
 Kleiner Wahlbach 
 Wahlbach (Köllerbach), linker Zufluss des Köllerbachs bei Heusweiler, Regionalverband Saarbrücken, Saarland 
 Wahlbach (Schwarzbach), linker Zufluss des Schwarzbachs (zur Blies) nach Dellfeld, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz

Gemeinden und ein Ortsteil:
 Wahlbach (Burbach), Ortsteil der Gemeinde Burbach, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Wahlbach (Haut-Rhin), Gemeinde im Département Haut-Rhin, Oberelsass, Frankreich
 Wahlbach (Hunsrück), Ortsgemeinde im Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Walbach
 Wallbach